Каллер — фамилия. Известные носители:
 
 Каллер, Эдмунд (1833—1893) — польский повстанец, историк.
 Каллер, Яков Александрович (1946—2017) — российский телепродюсер, основатель и генеральный директор телекомпании «АБ-ТВ», заслуженный работник культуры.